St.-Alban-Kirche, Albanskirche oder St. Alban ist der Name folgender den Heiligen Alban von England (E) oder Alban von Mainz (M) gewidmeter Kirchen:

Belgien 
 Cathédrale Saint-Aubain, Namur (M)

Dänemark 
 St. Alban’s Church (Kopenhagen)

Deutschland 
 St. Alban (Aitrang), Bayern
 St. Alban (Bad Krozingen), Baden-Württemberg
 St. Alban (Bechenheim) („Simultankirche“)
 St. Alban (Mettenberg), Biberach an der Riß, Baden-Württemberg
 St. Alban (Stillnau), Bissingen (Bayern)
 St. Alban (Bodenheim), Rheinland-Pfalz
 St. Alban (Bötzingen), Baden-Württemberg
 St. Alban (Premerzhofen), Breitenbrunn (Oberpfalz), Bayern
 St. Alban (Burgrieden), Baden-Württemberg
 St. Alban (Honsolgen), Buchloe, Baden-Württemberg
 St.-Alban-Kirche (Döllwang), Deining, Bayern
 St. Alban (Diedorf), Diedorf im Eichsfeld, Thüringen
 St. Alban (Dießen am Ammersee), Bayern (Klosterkirche) 
 St. Alban (Sankt Alban) bei Dießen, Bayern
 St. Alban (Effelder), Pfarrkirche, auch Eichsfelder Dom, Thüringen
 St. Alban (Eisenhofen), Erdweg, Bayern
 Albanikirche (Erfurt), Thüringen
 St. Alban (Gabsheim), Rheinland-Pfalz
 St. Alban (Geisenried), Marktoberdorf, Bayern
 St. Alban (Gersheim), Saarland
 St. Albani (Göttingen), Niedersachsen
 St. Albanus (Großrudestedt), Thüringen (E)
 St. Alban (Hardheim), Baden-Württemberg („Erfttaldom “)
 Albanskirche (Frankenbach), Heilbronn, Baden-Württemberg
 St.-Alban-Kirche (Kirchhausen), Heilbronn, Baden-Württemberg
 St. Alban (Hendungen)
 St. Alban (Hörgertshausen), Bayern (Wallfahrtskirche) (M)
 Evangelische Kirche Rodheim, Hungen, Hessen
 St. Albanus (Kaltensundheim), Thüringen 
 St. Albanus und Leonhardus (Manheim), Kerpen, Nordrhein-Westfalen
 Köln, Nordrhein-Westfalen
 Alt St. Alban
 Neu St. Alban
 St. Alban (Schönberg), Kronberg, Hessen
 St. Alban (Kirchenburg), Laichingen
 Albanskirche (Leuzendorf), Schrozberg, Baden-Württemberg
 St. Alban (Liblar), Erftstadt, Nordrhein-Westfalen
 Mainz, Rheinland-Pfalz
 St. Alban (Mainz)
 Stift St. Alban vor Mainz
 Albanikirche Mühlhausen (Enz), Baden-Württemberg
 St. Alban (Gersheim), Saarland
 St. Alban (Offenau), Baden-Württemberg
 Hirsauer Kirche (St. Alban), Offenbach-Hundheim, Rheinland-Pfalz
 Evangelische Kirche Odenhausen (Lumda), Rabenau (Hessen)
 St. Albani (Pustleben), Thüringen
 St. Alban (Reichenschwand), Bayern
 St. Alban (Taubenbach), Reut, Bayern
 St. Alban (Sachsen bei Ansbach), Bayern
 St. Albanus (Schillingen), Rheinland-Pfalz
 St. Albani (Schkeuditz), Sachsen (evangelisch)
 St. Albanus (Schkeuditz), Sachsen (katholisch)
 St. Alban (Herlikofen), Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg
 St. Alban (Steinheuterode) Steinheuterode, Eichsfeld, Thüringen
 St. Alban (Peterskirchen), Tacherting, Bayern
 St. Alban (Thalexweiler), Saarland
 St. Alban (Trebur), Hessen
 St. Alban (Wallerstein), Bayern
 St. Albanus (Gaberndorf), Weimar, Thüringen
 St. Alban (Oberhausen), Weißenhorn, Bayern
 St. Albanus und Cyriakus (Welver), Nordrhein-Westfalen
 St. Alban (Untergailnau), Wettringen, Bayern
 St. Albanus (Weyersfeld), Bayern
 St. Alban (Willerstedt), Thüringen

England 
 St Alban Wood Street, London (E)
 St Albans Cathedral in St Albans, Hertfordshire, England (E)

Österreich 
 Pfarrkirche Matrei in Osttirol (M)
 St. Wolfgang und Alban in Pillersdorf, Gemeinde Zellerndorf, Niederösterreich (Weinviertel)
 Filialkirche St. Alban bei Lamprechtshausen

Schweiz 
 St.-Alban-Kirche (Basel)
 Kloster St. Alban (Basel)
 Stadtkirche Winterthur (E)

USA 
 St. Albans Church in Brandywine Hundred, New Castle County, Delaware, USA

Siehe auch 
 Albanskloster

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)